Сергей Гивиевич Коридзе (; () — российский и украинский футболист, игрок в мини-футбол; тренер. Заслуженный мастер спорта Украины. Один из лучших бомбардиров в истории украинского мини-футбола. Лучший бомбардир чемпионата Европы по мини-футболу 2001, 2003.

Биография 
Сергей Коридзе родился 6 декабря 1975 года в городе Одессе Одесской области Украинской ССР.

Воспитанник одесской СДЮШОР «Черноморец». В большом футболе играл на позиции защитника за «Черноморец-2», один сезон провёл в махачкалинском «Анжи». В 1995 году Коридзе перешёл в мини-футбол, приняв предложение одесского «Локомотива». В составе железнодорожников он стал трёхкратным чемпионом Украины по мини-футболу и дважды выигрывал Кубок Украины по мини-футболу. Перейдя в киевский «Интеркас», он ещё дважды выиграл национальное первенство и один раз — кубок. Трижды Сергей становился лучшим бомбардиром украинского чемпионата.

Перейдя в московскую «Дину», Коридзе вскоре стал лидером команды. В сезоне 2003—2004 украинец стал лучшим бомбардиром всего первенства, а «Дина» впервые после потери лидирующих позиций 90-х годов до последнего тура боролась за чемпионство, в итоге выиграв серебро. В 2004 году Сергей перешёл в щёлковский «Спартак-Щёлково», а год спустя выиграл в его составе Кубок России по мини-футболу. Через три с половиной сезона Коридзе покинул щёлковцев и стал игроком югорского клуба «ТТГ-Югра». После трёх сезонов в его составе Сергей перешёл в московский клуб КПРФ.

Последним матчем в профессиональном мини-футболе стал для Коридзе матч чемпионата России с московским «Динамо» 7 января 2012 года. Об уходе игрока из команды на послематчевой пресс-конференции объявил главный тренер КПРФ Михаил Маркин.

В составе сборной Украины по мини-футболу Сергей Коридзе дважды становился серебряным призёром чемпионата Европы по мини-футболу — в 2001 и 2003 году. Оба этих турнира он покинул в звании лучшего бомбардира.

Лучший бомбардир сборной Украины по мини-футболу за историю.

Член «Клуба бомбардиров 250 Константина Еременко», а также «Клуба бомбардиров украинского футзала имени Александра Яценко».

В чемпионатах России забил 275 мячей (7-е место за всю историю).

В сезоне-2014/15 работал тренером юношеской команды 1999—2000 г.р. в системе московского МФК «Динамо» — 4-е место в чемпионате России, а его сын Герман выступал за дубль МФК «Дина» и юношескую команду Академии МФК «Дина». В сезоне 2014-15 Герман Коридзе в качестве капитана команды стал чемпионом России среди юношей 1997-98 г.р.

В сезоне-2015/16 Сергей Коридзе в тренерском штабе чемпиона России 2015 года МФК «Газпром-Югра».

С 2018 года ассистент главного тренера Футзального клуба «Кайрат», г. Алматы, Казахстан.

Достижения 
 Заслуженный мастер спорта Украины
 Чемпион Украины по мини-футболу (5): 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00
 Обладатель Кубка Украины по мини-футболу (3): 1997, 1998, 2001
 Обладатель Кубка России по мини-футболу: 2005
 Серебряный призёр чемпионата Европы по мини-футболу (2): 2001, 2003
 Обладатель малых бронзовых медалей Турнира Европейских Чемпионов: 1997

Личные:
 Лучший бомбардир Чемпионата Европы по мини-футболу (2): 2001, 2003
 Лучший бомбардир чемпионата России по мини-футболу 2003/04
 Лучший нападающий чемпионата России (2): 2001/02, 2002/03
 Почетный Знак АМФОО

Семья 
Сын Герман (род. 15 апреля 1997), футболист.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте АМФР
 Сергей Коридзе стал седьмым в списке лучших футзалистов мира
 Имя им — легион. Сергей Коридзе в числе лучших легионеров российского спорта
 Сергей Коридзе покидает КПРФ
 Сергей Коридзе: «Досконально разобрали игру „Кайрата“ и Игиты в частности»
 Сергей Коридзе в списке лучших бомбардиров чемпионата России
 
 

Игроки в мини-футбол Украины
Игроки в мини-футбол России
Футболисты Украины
Игроки ФК «Черноморец-2» Одесса
Игроки ФК «Анжи»
Игроки сборной Украины по мини-футболу
Игроки МФК «Локомотив» Одесса
Игроки МФК «Интеркас»
Игроки МФК «Дина»
Игроки МФК «Спарта-Щёлково»
Игроки МФК «Газпром-Югра»
Игроки МФК КПРФ
Игроки МФК «Арбитраж» Курган